Mª steht für:
 Maria, siehe z. B. Mª Cruz
 Ordinalzeichen, siehe Ordinalzeichen#Ordinal-a und Ordinal-o – ª und º